Een hiaat is een leemte, iets dat ontbreekt.

Specifieke betekenissen zijn onder meer:
hiaat (taalkunde), een taalkundig begrip voor iets dat ontbreekt in een tekst
hiaat (fonetiek), het botsen van twee klinkers
hiaat (verkeerskunde), de afstand tussen twee opeenvolgende voertuigen
hiaat (geologie), een tijdsinterval waaruit geen sedimenten bewaard zijn gebleven